Cujo – romanzo di Stephen King del 1981
Cujo – film del 1983 diretto da Lewis Teague
Cujo – personaggio di Matrix
 Cujo – altro pseudonimo del musicista brasiliano Amon Tobin
 CUJO AI - Azienda operante nell'ambito dell'intelligenza artificiale